Сове́тск:

Топоним 
 Советск — город в Калининградской области.
 Советск — город в Кировской области.
 Советск — город в Тульской области.

Другое 
 Советск — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

См. также 
 Советская
 Советский
 Советский район